Народное движение за Латвию (также Народное движение для Латвии, ) — популистская партия в Латвии, основанная в 1994 году. Лидеры — Иоахим Зигерист, Одиссей Костанда В 1995 году получила 14,9 % голосов и второе место на парламентских выборах. В 1997 году получила два мандата на выборах Рижской думы. В 1998 году на следующих парламентских выборах получила 1,7 % голосов и не прошла в парламент. Ликвидирована в 2003 году.

Примечания

Литература 
 Mednis I. Partiju laiki Latvijā (1988—2002). — R.: Drukātava, 2007. ISBN 978-9984-798-20-2 — 400.—404. lpp.

Ссылки 
 Списки кандидатов НДЛ на выборах 1995 года

Политические партии Латвии
Популизм